Ревес () — венгерская фамилия.

Известные носители 
 Ревес, Геза (1902 — 1977) — венгерский государственный деятель.
 Ревес, Геза (1878 — 1955) — венгерско-нидерландский учёный, психолог.
 Ревес, Дьёрдь (1927 — 2003) — венгерский кинорежиссёр и сценарист.
 Ревес, Имре (настоящее имя Имре Чебраи; 1859—1945) — венгерский живописец, историк и педагог.